

Листець () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Листець () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Главиниця.